Il doppio del Movistar Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Marcelo Melo e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma hanno partecipato rispettivamente con Thomaz Bellucci e André Sá.

I campioni sono stati Frederico Gil e Daniel Gimeno Traver che hanno battuto in finale Pablo Andújar e Carlos Berlocq 1-6, 7-5, [12-10].

Teste di serie

 André Sá /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)

 David Marrero /  Pere Riba (quarti di finale) 
 Pablo Andújar /  Carlos Berlocq (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 2012
ATP World Tour 2012